Armuña de Almanzora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Armuña de Almanzora (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Armuña de Almanzora (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar